Leisek bezeichnet

 Lísky, Ortsteil von Chvalnov-Lísky, Tschechien; siehe Lísky (Chvalnov-Lísky)

Leisek ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Leisek (1869–1936), österreichischer Bildhauer